Абде Еззалзулі (,  17 грудня 2001, Бені-Меллаль) — марокканський футболіст, нападник іспанського клубу «Осасуна».

Виступав, зокрема, за клуб «Барселона», а також національну збірну Марокко.

Клубна кар'єра 
Народився 17 грудня 2001 року в місті Бені-Меллаль.

У дорослому футболі дебютував 2019 року виступами за команду «Еркулес Б», в якій провів два сезони, взявши участь у 25 матчах чемпіонату. 

Згодом з 2021 по 2022 рік грав у складі команд «Еркулес» та «Барселона Б».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Барселона», до складу якого приєднався 2021 року. Відіграв за каталонський клуб наступний сезон своєї ігрової кар'єри.

До складу клубу «Осасуна» приєднався 2022 року. Станом на 15 листопада 2022 року відіграв за клуб з Памплони 8 матчів в національному чемпіонаті.

Виступи за збірні 
Протягом 2020–2021 років залучався до складу молодіжної збірної Марокко. На молодіжному рівні зіграв у 5 офіційних матчах, забив 2 голи.

У 2022 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Марокко.

У складі збірної був учасником чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Посилання 
 
 
 
 
 
 

Марокканські футболісти
Гравці молодіжної збірної Марокко з футболу
Гравці збірної Марокко з футболу
Гравці чемпіонату світу з футболу 2022
Футболісти «Еркулеса» (Аліканте)
Футболісти «Барселони»
Футболісти «Осасуни»
Марокканські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Іспанії
Уродженці Бені-Меллаля